Стокбриџ има више значења:
 Стокбриџ (Џорџија)
 Стокбриџ (Висконсин)
 Стокбриџ (Мичиген)